Grand Prix-wegrace der Naties, een motorsportevenement
 Grand Prix des Nations, een autosportevenement
 Grote Landenprijs, een wielerwedstrijd